Европско првенство у одбојци 2001. је било 22. по реду. Одржано је у Острави, Чешка и трајало је од 8. септембра до 16. септембра 2001. године.

Квалификације 
Пет репрезентација је изборило пласман на завршни турнир на основу резултата остварених на Европском првенству 1999. године одржаном у Аустрији: Италија, Русија, СР Југославија, Холандија и Француска. Репрезентација Чешке се се аутоматски квалификовала као домаћин турнира. Остали учесници су учешће на овом турниру остварили кроз квалификације.

Учесници

Прва фаза 
По двије најбоље пласиране екипе из обје групе су се пласирале у полуфинале, док су трећепласиране и четворопласиране екипе првенство наставиле у борби од 5. до 8. мјеста.

Група А

Резултати групе А

Табела групе А

Група Б

Резултати групе Б

Табела групе Б

Финалне утакмице

Полуфинале

Пласман од 5. до 8. мјеста

Утакмица за 7. мјесто

Утакмица за 5. мјесто

Утакмица за бронзану медаљу

Финале

Коначан пласман

Освајачи медаља

Најбољи појединци 
 Најбољи играч (МВП):  Иван Миљковић 
 Најбољи поентер:  Иван Миљковић
 Најбољи нападач:  Мартин Лебл
 Најбољи блокер:  Доминик Дакен  
 Најбољи играч у пољу:  Васа Мијић 
 Најбољи техничар:  Никола Грбић 
 Најбољи либеро:  Мирко Корсано 
 Најбољи примач сервиса:  Ибер Ено

Спољашње везе 
 Архива одбојкашких резултата
 http://www.cev.lu/ 
 https://web.archive.org/web/20150709164608/http://www.the-sports.org/volleyball-2001-men-s-european-championship-epr19633.html

Европска првенства у одбојци
Спорт у Чешкој Републици
Одбојка у 2001.